Долговское — название населённых пунктов в России:
 Долговское — село в Каргапольском районе Курганской области.
 Долговское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
Долговское — прежнее название села Долгие в Частоозерском районе Курганской области.

См. также 
 Долговское сельское поселение